Dojranci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Dojranci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen